Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 621 dans le monde.

 Route régionale 621 en Finlande
 Route nationale 621 en France
 Autoroute A621 en France